Брегови могу да буду:

 Брег, природно узвишење рељефа, множина брегови

или

 Брегови (Тутин), насеље у опшрини Тутин, Република Србија
 Брегови (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ